Wasserschlange bezeichnet:

 den nicht taxonomischen Überbegriff von im Wasser lebenden Schlangenarten wie beispielsweise den Seeschlangen oder verschiedener Nattern, vor allem der Ringelnatter
 Seeschlange (Kryptozoologie)
 das Sternbild Wasserschlange (Sternbild)
 das Sternbild Kleine Wasserschlange
 einen flüssigkeitsgefüllten Schlauch oder ein Rohr, meist zur Kühlung von Objekten eingesetzt, siehe Wasserschlange (Technik)
 den Namen mehrerer Gemälde Gustav Klimts, siehe Wasserschlangen I und Wasserschlangen II

Siehe auch: